Куломзин — русская фамилия.

Известные представители
 
 Куломзин, Анатолий Николаевич (1838—1923) — российский государственный деятель, историк.

См. также 
 Куломзины

Примечания